Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco, Megatriorchis, Melierax et Micronisus. Tous font partie de la famille des Accipitridae.

Espèces nommées Autour 
Autour à ailes grises - Melierax poliopterus - Eastern Chanting Goshawk
Autour à flancs roux - Accipiter castanilius - Chestnut-flanked Sparrowhawk
Autour à longue queue - Urotriorchis macrourus - Long-tailed Hawk
Autour à manteau noir - Accipiter melanochlamys - Black-mantled Goshawk
Autour à tête grise - Accipiter poliocephalus - Grey-headed Goshawk
Autour à ventre blanc - Accipiter haplochrous - White-bellied Goshawk
Autour à ventre gris - Accipiter poliogaster - Grey-bellied Hawk
Autour australien - Accipiter fasciatus - Brown Goshawk
Autour blanc - Accipiter novaehollandiae - Grey Goshawk
Autour bleu et gris - Accipiter luteoschistaceus - Slaty-mantled Goshawk
Autour chanteur - Melierax canorus - Pale Chanting Goshawk
Autour de Bürgers - Erythrotriorchis buergersi - Chestnut-shouldered Goshawk
Autour de Doria - Megatriorchis doriae - Doria's Goshawk
Autour de Henst - Accipiter henstii - Henst's Goshawk
Autour de Mayr - Accipiter princeps - New Britain Goshawk
Autour de Meyer - Accipiter meyerianus - Meyer's Goshawk
Autour de Toussenel - Accipiter toussenelii - Red-chested Goshawk
Autour des Célèbes - Accipiter griseiceps - Sulawesi Goshawk
Autour des Fidji - Accipiter rufitorques - Fiji Goshawk
Autour des Moluques - Accipiter henicogrammus - Moluccan Goshawk
Autour des palombes - Accipiter gentilis - Northern Goshawk
Autour gabar - Micronisus gabar - Gabar Goshawk
Autour huppé - Accipiter trivirgatus - Crested Goshawk
Autour imitateur - Accipiter imitator - Imitator Goshawk
Autour noir - Accipiter melanoleucus - Black Sparrowhawk
Autour pie - Accipiter albogularis - Pied Goshawk
Autour rouge - Erythrotriorchis radiatus - Red Goshawk
Autour sombre - Melierax metabates - Dark Chanting Goshawk
Autour tachiro - Accipiter tachiro - African Goshawk
Autour unibande - Kaupifalco monogrammicus - Lizard Buzzard
Autour variable - Accipiter hiogaster - Variable Goshawk

Nom d'oiseau ambigu